Sakala (Indonesië), bestuurslaag in Indonesië
Sakala (Estland), historisch graafschap in Estland
Sakala (persoon), Congolees